Соревнования в мужском сноуборде в дисциплине параллельный гигантский слалом на зимних Олимпийских играх 2018 должны были состоятся 22 и 24 февраля, однако уже во время Игр все этапы соревнований были перенесены на один день -  24 февраля. Место проведения соревнований - сноу-парк «Феникс».

После замены в программе Олимпийских игр слалома на биг-эйр, гигантский слалом остался единственной параллельной дисциплиной у сноубордистов. В Пхёнчхане выступят 32 сноубордирста. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Олимпийский чемпион 2010 года в этой дисциплине 42-летний Джейси-Джей Андерсон принял участие в своей шестой подряд Олимпиаде.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 32 сноубордиста, которые осуществляют два спуска. В следующий раунд проходят 16 спортсменов, которые распределяются по парам в плей-офф, в соответствии с местом по итогам квалификации.

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
 Программа соревнований